Aceasta este lista orașelor din Norvegia, ordonate descrescător după numărul populației.

Orașe 
(REC = Recensământ, EST = Estimare)

Vezi și 
 Lista listelor de orașe după țară
 Listă de localități din Norvegia

Legături externe 
 Statistics Norway
 City Population – Nr. locuitori
 City Population – Info Nr. locuitori
 World Gazetteer - Nr. locuitori

 
Norvegia